

Biografia 
Alessandro Montoro vive a Roma. Lavora come consulente per una grande multinazionale di IT ricoprendo il ruolo di Team Leader nel settore della AI. Ha studiato presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", conseguendo una laurea triennale in fisica e una magistrale in matematica. Possiede una licenza di Solfeggio ed è principalmente pianista. 

Esordisce come scrittore di narrativa fantascientifica con Per un’abiura in meno (2021) per Delos Digital e prosegue pubblicando altri romanzi brevi con cadenza di circa uno al mese, come Oltre il Cielo (2022), Saldi sull'Eternità (2022), Mercanti di polmoni (2022), assieme a molti altri. 

Con il racconto Partenogenesi (2022) compare in Urania Collezione. 

A ottobre 2022 è vincitore della sesta edizione del Premio Urania Short con La Causa Fantasma (2022), presentato nella collana Urania nel numero 1707, in appendice al romanzo Spine di Franci Conforti. Il premio inizialmente era condiviso con altri due racconti scritti da altri autori, e tutti e tre i racconti erano stati pubblicati nello stesso fascicolo di Urania. A seguito di votazione da parte dei lettori, il 25 gennaio 2023 il Blog ufficiale di Urania ha comunicato che La Causa Fantasma si è classificato al primo posto nella competizione.

Opere
 Per un'abiura in meno, Milano, Collana Ucronica 10, ed. Delos Digital, 2021, ISBN 9788825417739
 Il gioco di Gilgamesh - parte 1, Milano, Collana Fantasy Tales 69, ed. Delos Digital, 2021, ISBN 9788825418101
 Il gioco di Gilgamesh - parte 2, Milano, Collana Fantasy Tales 70, ed. Delos Digital, 2021, ISBN 9788825418347
 Partenogenesi, Milano, racconto in appendice a Collana Urania Collezione 228, ed. Mondadori, 2022
 Oltre il Cielo, Milano, Collana Odissea Wonderland 32, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825420050
 Scarti Immortali, Milano, Collana Dystopica 19, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825420142
 Il Trono di Diamante, Milano, Collana Robotica 87, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825420838
 Erano Giovani e Forti, Milano, Collana History Crime 83, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825420982
 Saldi sull'Eternità, Milano, Collana Futuro Presente 54, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825421118
 Nails 3020, racconto  - ed. Ali Ribelli, 2022, ISBN 9791221397116
 Xaken: la Via dei Dispersi, Milano, Collana Fantasy Tales 84, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825421798
 La Causa Fantasma, Milano, racconto in appendice a Collana Urania 1707, ed. Mondadori, 2022 - vincitore del Premio Urania Short 2022
 Il Senzatesta, racconto in Silicio 4, ed. La Nuova Carne, 2022
 Mercanti di polmoni, Milano, Collana Atlantis 20, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825422511
 La Mano che ti nutre, Collettivo Scifi Italiano, in ALIA Evo 5.0: Antologia di narrativa fantastica (a cura di Silvia Treves e Massimo Citi), 2022, ISBN 9788895526676
 L'universo delle Teste, Milano, Collana Ucronica 17, ed. Delos Digital, 2022, ISBN 9788825422665
 Sangue Mio, Milano, Collana The Tube Exposed 75, ed. Delos Digital, 2023, ISBN 9788825423525

Premi 
 Premio Urania Short 2022 per il racconto La Causa Fantasma
 Terzo posto nella classifica LFDO Social Awards 2022, Miglior Romanzo Italiano con Oltre il Cielo

Note

Collegamenti esterni 
 
 LeggIndipendente, interviste all'autore su varie sue opere, a cura di Virginia Villa.
 Dialoghi con Serena Derea, videointervista a Alessandro Montoro a cura di Serena Derea - intervista del 14 gennaio 2023.
 Il gioco fantasma - una chiacchierata con Alessandro Montoro - video del 21 settembre 2022 curato dal gruppo La Dimora Gioco di Ruolo.
 Intervista all'autore Alessandro Montoro, sul sito Il Salotto Letterario

Scrittori italiani del XXI secolo
Scrittori di fantascienza italiani